Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала резултатом 2:6, 6:7(4:7), 7:6(7:5), 6:3, 6:1.

Носиоци 

  'Роџер Федерер (победник)
  Енди Родик (друго коло)
  Марат Сафин (треће коло)
  Гиљермо Корија (треће коло)
  Карлос Моја (треће коло)
  Тим Хенман (четвртфинале)
  Гастон Гаудио (четврто коло)
  Давид Налбандијан (треће коло)
  Андре Агаси (полуфинале)
  Јоаким Јохансон (друго коло)
  Гиљермо Кањас (друго коло)
  Томи Робредо (треће коло)
  Иван Љубичић (четврто коло)
  Николај Давиденко (друго коло)
  Фернандо Гонзалез (треће коло)
  Томи Хас (треће коло)
|
  Михаил Јужни ''(друго коло) 
  Марио Анчић ''(четврто коло) 
  Фелисијано Лопез ''(друго коло) 
  Андреј Павел ''(друго коло) 
  Винсент Спејдија ''(треће коло) 
  Никола Кифер ''(друго коло) 
  Радек Штјепанек ''(четврто коло) 
  Јиржи Новак ''(четврто коло) 
  Томас Јохансон ''(четвртфинале) 
  Доминик Хрбати ''(четвртфинале) 
  Себастијан Грожан ''(треће коло) 
  Хуан Игнасио Чела ''(треће коло) 
  Рафаел Надал ''(финалиста) 
  Парадорн Сричапан ''(друго коло) 
  Тејлор Дент ''(четвртфинале) 
  Гзавје Малис ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Отворено првенство Мајамија – мушкарци појединачно
Отворено првенство Мајамија 2005.